Karel de Kale (823-877), koning der West-Franken (843-877), keizer (875-877) (geldt in de telling voor zowel Frankrijk als Duitsland als Karel II)
 Karel II van Napels (1254-1309), koning van Napels (1294-1302), Sicilië en Jeruzalem, graaf van Anjou, graaf van Provence, graaf van Maine
 Karel II van Navarra (1332-1387), koning van Navarra
 Karel II van Oostenrijk (1540-1590), aartshertog van Oostenrijk (1564-1590)
 Karel II van Engeland (1630-1685), koning van Engeland, Schotland en Ierland (1642/1660-1685)
 Karel II van Spanje (1661-1700), koning van Spanje (1665-1700)
 Karel II van Hongarije (1345-1386), koning van Napels (als Karel III) en van Hongarije (1385-1386)
 Karel II van Noorwegen (1748-1818), koning van Zweden (als Karel XIII) en van Noorwegen (1809-1818)
 Karel Lodewijk van Bourbon-Parma (1799-1883), hertog van Parma (1847-1849)
 Karel II van Brunswijk (1804-1873), hertog van Brunswijk (1815-1830)
 Carol II van Roemenië (1893-1953), koning van Roemenië (1930-1940)
 Karel II van de Palts (1651-1685), keurvorst van de Palts (1680-1685)
 Karel II van Mecklenburg-Strelitz (1741-1816), groothertog van Mecklenburg (1794-1816)
 Karel II van Savoye (1488-1496), hertog van Savoye (1490-1496)
 Karel II van Lotharingen (1364-1431), hertog van Opper-Lotharingen (1390-1431)
 Karel II van Hessen-Philippsthal (1803-1868), landgraaf van Hessen-Philippsthal (1849-1866)